Il doppio del torneo di tennis Sanremo Tennis Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Amir Hadad che hanno battuto in finale Joan Balcells e Juan Albert Viloca 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Shimada /  Myles Wakefield (semifinali)
 Daniele Bracciali /  Amir Hadad (Campioni)

 Mario Radić /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Juan Ignacio Carrasco /  Diego Moyano (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sanremo Tennis Cup 2003